Буковац може да се односи на:

 Буковац (Нови Сад), насеље у граду Новом Саду, Република Србија
 Буковац (Мионица), насеље у општини Мионица, Република Србија
 Буковац (Деспотовац), насеље у општини Деспотовац у Поморавском округу, Република Србија
 Буковац (Прешево), насеље у општини Прешево, Република Србија
 Буковац (Плужине), насеље у општини Плужине, Република Црна Гора
 Буковац (Градишка), насеље у општини Градишка, Република Српска, БиХ
 Буковац (Дервента), насеље у општини Дервента, Република Српска, БиХ
 Буковац (Добој), насеље у општини Добој, Република Српска, БиХ
 Буковац (Брчко), насеље у Дистрикту Брчко, БиХ
 Буковац Перјасички, насељено мјесто у Хрватској
 Буковац Перушићки, насељено мјесто у Хрватској
 Буковац Светојански, насељено мјесто у Хрватској
 Буковац (Молдавија), град у Страшенском рејону, Молдавија
 Буковац (Буковац)
 Буковац (Долж)
 Буковац (Думбрава)
 Влахо Буковац, српски сликар (1855–1922)

Види још 
 Буковец